Сасин () — фамилия; имеет женскую форму Сасина. Происходит от уменьшительной формы имени Сасоний.
 Сасин, Дмитрий Андреевич (род. 1996) — российский футболист, нападающий.
 Сасин, Руслан Анатольевич (род. 1982) — российский актёр.
 Сасин, Юзеф (род. 1934) — польский генерал коммунистической госбезопасности, высокопоставленный функционер МВД Польши.

Саси́н (, , сышэнь) — в корейской мифологии четыре священных зверя, четыре знака зодиака, духи-хранители сторон света: Чхоннён («Зелёный дракон», китайский Цинлун) — востока, Пэкхо («Белый тигр», китайский Байху) — запада, Чуджак («Красная птица», китайский Чжуняо) — юга и Хёнму («Чёрный воин», китайский Сюаньу) — севера.

Сасина — село в муниципалитете в Сански Мост, Федерации Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.